Клас Хе́ннинг Ро́ксин (; ) — шведский кёрлингист.

В составе мужской сборной Швеции участник , двух . Двукратный , пятикратный . В составе мужской сборной ветеранов Швеции участник двух .

В основном играл на позициях третьего и четвёртого.

В 1988 введён в Зал славы шведского кёрлинга (, ).

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (1986, 1988).
 : золото (1975, 1978, 1979, 1980, 1981).
 : золото (1973).
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Трое его братьев — Йёран (они с Класом близнецы), Бьорн и Ларс-Эрик — также были кёрлингистами, играли с Класом в одной команде.

Примечания

Ссылки 
 Кёрлингисты-мужчины Швеции | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив) (см. «Roxin, Claes»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу